

Épreuves

Calendrier / Résultats

Équipes et pilotes

Classements

Système de points en vigueur

Classement constructeurs

Classement pilotes

Annexes

Notes et références 
Dans le tableau des résultats, le palmarès du Rallye de Finlande comporte des erreurs : Si Juha Kankkunen - Juha Piironen (FIN) sont bien les vainqueurs de l'épreuve, l'équipage classé deuxième à 56 secondes est Didier Auriol - Bernard Occelli (F) sur Lancia Delta Integrale 16 V (et non pas C. Sainz-L. Moya qui finirent à la ). Quant à l'équipage classé  à 2 min 23 s, il ne s'agit pas de T. Salonen-V. Silander mais bien de Kenneth Eriksson - Stafan Parmander (S) sur Mitsubishi Galant VR-4 (cf www.ewrc-results.com).

Articles connexes 
 Fédération internationale de l'automobile
 Compétition automobile 
 Rallye
 Liste alphabétique des pilotes de rallye

Liens externes 

 FIA World Rally Championship 1991 avec RallyBase
 : Classement complet 1991

Championnat du monde des rallyes
Rallye